Seznam kaplí Nanebevzetí Panny Marie v Česku. Následující seznam řazený abecedně podle místa není úplný.

 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Bělečko)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Bohdašín)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Božanov)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Brťov-Jeneč)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Čánka)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Červený Kostelec)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (České Budějovice)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Filipovice)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Hajany)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Horní Poříčí)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Hoštka)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Hradišťko I)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Karlovy Vary, Tuhnice) – zaniklá
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Kupařovice)
 Kaple Korunování a Nanebevzetí Panny Marie (Kyjov)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Lštění)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Mečov)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Mělčany)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Nové Hraběcí)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Olešnice)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Praha-Košíře)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Přílepy)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Soběhrdy)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Spojil)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Třebihošť)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Tři Dvory)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Tuhnice) – zaniklá
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Tuchořice)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Vrchovany)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Záhornice)
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Zásmuky)

Související články 
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 Kaple Panny Marie
 Nanebevzetí Panny Marie